Le jeu vidéo Jade Cocoon contient une variété de personnages, dont le héros et maître des cocons Levant, ses amis et ses ennemis. Cette page recense les différents personnages de l'histoire.

Liste des personnages

Personnages principaux

Levant 
Fils de Riketz, Maître des cocons de Syrus et par conséquent Maître des cocons lui aussi, Levant est également le fils d'une prêtresse Nagi, comme le veut la tradition, bien que sa mère ait renoncé à la prêtrise pour un travail déshonorant à la Soierie où elle subit l'inimitié des habitants du village. Âgé d'une quinzaine d'années, Levant a la particularité de ne pas parler durant le jeu. Il semble donc introverti et posé. 
Vêtu dans la tradition des Maîtres des cocons, il est rapidement lié par une cérémonie à Mahbu, une apprentie prêtresse Nagi de son âge, comme le veut la tradition qui impose aux Maîtres des cocons de prendre pour épouse des prêtresses Nagi qui purifient les cocons de leurs créatures. Levant est également sujet à des cauchemars mystérieux où il voit un homme des rêves semblant les connaître son père et lui.

Mahbu 
Jeune fille Nagi, de l'âge de Levant environ, Mahbu est vive et énergique; elle a donc du mal à se plier à l'existence de soumission des prêtresses Nagi, bien qu'elle purifie les cocons de Levant de bon cœur et malgré les marques que cette purification laisse sur le corps des prêtresses. Passionnée, rêveuse et intelligente, Mahbu ne s'entend pas beaucoup avec Phio, la mère de Levant, qui est au contraire une épouse soumise et jugée crédule à l'encontre de son mari, Riketz. Mahbu deviendra ensuite une luciole enfermée dans un cocon, que Levant devra garder précieusement car son sort est lié à celui du village.

Garai 
Garai est la prêtresse Nagi du village de Syrus. En conflit perpétuel avec Jibara, la chaman de Syrus, Garai peut paraître un peu dure et inflexible, mais elle n'en est pas moins au service de Syrus et de Levant, le maître des cocons. Elle enseigne à Mahbu la magie des prêtresses Nagi, en dépit des épreuves que celle-ci impose à la jeune fille, et prodigue à Levant informations, pouvoirs et conseils en vue des épreuves qui l'attendent.

Jibara 
Chaman de Syrus, femme dure et autoritaire, Jibara est une descendante des Alchimistes de Gehena Pale, l'ancien royaume qui s'étendait auparavant sur la terre de Parel, avant la chute du pouvoir sous la malédiction de la forêt et des Esprits Divins. Jibara contrôle secrètement la politique du village, dirigeant Attorg, le chef de Syrus, qui est beaucoup plus placide et posé. Elle est également profondément opposée à Garai dont elle déteste l'autorité et l'indépendance, craignant et haïssant à la fois le pouvoir du peuple Nagi qui est nécessaire à l'équilibre de la forêt et des hommes, mais leur donnant selon elle trop d'ascendant sur le peuple.

Koris 
Le maître des cocons bleus. Fier et solitaire, Koris est un vieil ami de Riketz, qu'il a bien connu et qu'il surnomme comme beaucoup le " Lion de Parel. " En revanche, il n'a aucune nouvelle de lui. C'est par amitié envers lui qu'il enseigne à Levant ce qu'il sait lorsque le jeune maître des cocons entre pour la première fois dans la forêt, lui expliquant les rudiments de leur fonction et lui offrant sa première créature. En outre, il a passé les dernières années, depuis la disparition de Riketz, à chasser les créatures de la forêt pour protéger le village.
Koris vit dans une maison au cœur de la forêt du Scarabée et y attend Levant, bien que des recherches approfondies sur l'Herbe de Calabas qui guérit le sommeil magique des victimes des Onibubus ne lui aient pas appris comment se procurer cette herbe.

Kelmar 
Fils d'Yajako et Ada, Kelmar est une sorte de guide pour les jeunes de Syrus. Il est calme et posé, quoique plus mature que ses amis et un peu mystérieux. Grand ami de Levant, légèrement épris de Mahbu, Kelmar est en outre très aimable avec eux deux et toujours prêt à aider le jeune maître des cocons quand celui-ci en a besoin.

Personnages secondaires

Phio 
Mère de Levant et épouse de Riketz, prêtresse Nagi, Phio refuse de croire à la mort de son maître des cocons et attend patiemment son retour. Beaucoup se moquent ainsi de sa crédulité, notamment à la soierie où elle travaille. Mère douce et attentive, Phio est très protectrice à l'égard de son fils, et n'a de cesse de se lier à Mahbu avec qui elle partage le destin des femmes Nagi et des épouses des maîtres des cocons, à l'exaspération de celle-ci.

Riketz 
Maître des cocons de Syrus ayant disparu depuis des années, Riketz est décrit comme un brave et puissant maître des cocons, et même surnommé le Lion de Parel, en référence à une terrible créature de la forêt. Il est par ailleurs appelé " Le maître des cocons blancs. " Nul ne sait cependant où, quand ou comment il a disparu, pas même son vieil ami Koris.

Louis 
Jeune garçon immature, intrépide et irréfléchi. Il est caractériel et capricieux et prétend avoir de l'autorité au sein du village. Depuis que ses parents ont été tués par des créatures de la forêt, Louis est le gardien de la Tour de Guet du village, et souhaite par-dessus tout devenir un puissant guerrier pour venger la mort des siens.
Assez insupportable et agaçant, Louis est peu apprécié de Mahbu, tandis qu'il laisse l'indulgent Kelmar assez indifférent.

Yajako et Ada 
Parents de Kelmar, Yajako et Ada forment un couple curieux et imprévisible. Le forgeron du village, intelligent, sagace et très bon avec Levant, lui propose des armes et des armures pour remplir sa fonction, ainsi que des conseils en matière de combat et de maniement. Il se montre d'autant plus aimable qu'il paraît bourru, tant les apparences sont trompeuses.
En revanche, Ada est facétieuse et imprévisible. Toujours en train de se moquer de son mari, elle est une vraie mère poule pour son fils, qu'elle éloigne tant qu'elle peut de l'incontrôlable de Louis. Elle est à la fois très drôle et douce avec Levant, représentant ainsi le pendant extraverti et indépendant de la soumise Phio.

Attorg 
Chef du village de Syrus, Attorg est un homme calme, pondéré et placide. Il aime prendre des décisions mûrement réfléchi, ce qui permet à Jibara de le contrôler par des choix rapides et décisifs devant l'ampleur de la malédiction qui s'abat sur le village. Très souvent retiré dans sa demeure, il se montre rarement et parle peu, essentiellement pour donner les directives d'action à Garai ou Levant.

Autres personnages

Kikinak 
Surnommé " L'homme-oiseau " Kikinak est un curieux personnage vivant dans la forêt de la Libellule. Il apparaît dans une légende connue du vieux Gardien des tombes de Syrus, qui connaît toutes les vieilles histoires de Parel sur le passé et les Esprits divins. D'après sa légende, Kikinak serait un des deux esprits divins envoyés sur terre par Elrhim, dieu de la forêt, et déchu après avoir créé la Créature du Savoir, l'homme.
Il connaît en outre beaucoup de précieuses informations sur la malédiction des Onibubu et l'Herbe de Calabas qui peut la soigner.

Yamu 
Vivant dans la forêt de l'araignée, Yamu serait le second Esprit divin déchu, séduit par la créature du Savoir. Il est le gardien de l'Arbre Divin avec sa famille. Ensemble, ils forment un petit groupe de créatures menues et velues curieuses et amusantes à la fois. Comme Kikinak, Yamu est le détenteur de secrets anciens et importants.

L'homme-rêve 
Etrange apparition qui surgit dans les cauchemars de Levant, l'homme-rêve semble cependant très réel. Il connaît ou paraît connaître des informations au sujet de Riketz, le maître des cocons disparu, et Levant, et met à l'épreuve celui-ci dans un combat à l'aide d'une puissante créature divine qu'il invoque avec son banjo (au lieu d'un ocarina). Tout au long du jeu, il se révèle un personnage très énigmatique, dont la seule certitude est qu'il n'est pas là pour aider Levant.

Jade Cocoon